Лоран Поку (фр. Laurent Pokou, 10 серпня 1947, Абіджан — 13 листопада 2016, Абіджан) — івуарійський футболіст.
 Ернест Поку (нід. Ernest Poku, нар. 28 січня 2004) — нідерландський футболіст.